Convento della Santissima Trinità alla Selva, a Selva, frazione di Santa Fiora
 Convento della Santissima Trinità a Baronissi
 Convento della Santissima Trinità a Lugano